Мигел Ауза има више значења:

 Општина Мигел Ауза (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мигел Ауза (Мигел Ауза, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мигел Ауза, Ел Чориљо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику